Amerikai Egyesült Államok
Dickson (Alaszka)
Dickson (Michigan)
Dickson (Oklahoma)
Dickson (Tennessee)
Dickson City (Pennsylvania)
Dickson megye (Tennessee)
 Ausztrália
Dickson (Ausztráliai fővárosi terület)
 Kanada
Dickson (Kanada)
 Oroszország
Dickson (Oroszország) (Ди́ксон)
Dickson-sziget